Uraeotyphlus är ett släkte av groddjur. Uraeotyphlus ingår i familjen Ichthyophiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Maskgroddjur
Uraeotyphlus